BMW E90/91/92/93 — автомобильная платформа, на которой построено пятое поколение 3-й серии BMW.

История 
Официально, серийное производство Е90 началось в 2005 году, сменив предыдущую модель E46. Универсал (E91), купе(E92) и кабриолет(E93) были введены в строй в конце 2006 года. По сравнению с предшественником (E46), E90 увеличился в размерах — вырос в длину на 8 см до 4,55 метра и в ширину на 3 см. Колёсная база увеличилась на 3,5 см. Заметно изменился и дизайн BMW 3 серии. Для седана BMW E90 доступны эксклюзивные пакеты Lifestyle, Sport, Exclusive Edition и M Sport Package.

E92 M3 GT2 — модификация гоночного автомобиля для участия в гонках Ле-Ман (2010) после 11-летнего перерыва.

Всего за период с марта 2005 по декабрь 2009 года было произведено 2,147,247 автомобилей. В том числе 1,341,739 седанов, 412,723 универсалов, 245,777 купе и 146,308 кабриолетов.

Модельный ряд

Седан (Sedan) 
 Е90 (2005—2009)
 Е90LCI (2009—2011)

Универсал (Touring) 
 Е91 (2005—2009)
 Е91LCI (2009—2012)

Купе (Coupe) 
 Е92 (2006—2010)
 Е92LCI (2010—2013)

Кабриолет (Cabrio) 
 Е93 (2007—2010)
 Е93LCI (2010—2013)

Двигатели

Бензиновые

Дизельные

Безопасность 
Автомобиль прошел тест Euro NCAP в 2005 году:

См. также 
 BMW M3
 BMW 320si WTCC

Примечания

Ссылки 
 BMW E93 на официальном сайте BMW

E90/91/92/93
Автомобильные платформы